LFF, akronymet har flere betydninger:
 Latvijas Futbola Federācija – Letlands nationale fodboldforbund.
 Lietuvos Futbolo Federacija – Litauens nationale fodboldforbund.